Albert Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Albert Township (Michigan)
 Albert Township (North Dakota)